Timo – nome comune di un genere thymus di piante aromatiche utilizzate in cucina
 Timo – organo linfoide primario presente nei vertebrati
 TIMO – azienda di esercizio telefonico confluita in SIP
 Timo – forma finlandese del nome proprio di persona italiano maschile Timoteo

Altri progetti